Имран Абаев (; 11 ноября 1988 года, Грозный, ЧИАССР, СССР) – российский боец смешанных единоборств, выступающий в лиге ACA.

Биография

Ранние годы 
Родился 11 ноября 1988 года в городе Грозном Чечено-Ингушской ССР.

Карьера 
Представляет Российскую Федерацию. Свою профессиональную карьеру начал в 2014 году. С тех пор провёл 11 боёв, 6 из которых выиграл, 4 раза потерпел поражение, один бой завершился в ничью.

Статистика в ММА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств Чечни